Die Saison 1970/71 war die achte reguläre Saison der Central Hockey League. Die sieben Teams absolvierten in der regulären Saison je 72 Begegnungen. Die Central Hockey League wurde in einer Division ausgespielt. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Omaha Knights, die sich ebenfalls in den Finalspielen um den Adams Cup durchsetzten.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Iowa Stars stellten den Spielbetrieb ein. 
 Die Amarillo Wranglers nahmen nach einjähriger Inaktivität wieder den Spielbetrieb auf.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Adams Cup-Playoffs

Weblinks 
 Statistiken bei hockeydb.com

1970/71
Eishockeysaison 1970/71